Лепио́та вздутоспо́ровая, или Чешуйница вздутоспоровая () — вид грибов, включённый в род . Ядовит, может вызвать серьёзные отравления печени.

Описание 
Шляпка диаметром 3—6 см, сначала полушаровидная или выпуклая, затем уплощённая, с небольшим бугорком в центре, у молодых грибов красно-коричневая, с возрастом растрескивающаяся на чешуйки, между которыми показывается желтоватая мякоть.

Пластинки свободные от ножки, довольно часто расположенные, с ровным краем.

Ножка 3—8 см в высоту и 0,3—0,8 см в толщину, цилиндрической формы, в верхней части белая, ниже — желтоватая, у молодых грибов покрыта охристым хлопьевидным налётом.

Мякоть белая или беловатая. Запах и вкус незаметные.

Споровый отпечаток белый. Споры белые, веретеновидной формы, с гладкими стенками, декстриноидные 18—22×4—5,5 мкм.

Экологические особенности 
Лепиота вздутоспоровая встречается обычно одиночно на земле во влажных лесах. Сапротроф.

Синонимы

Литература 
 

Шампиньоновые
Ядовитые грибы
Мультирегиональные грибы